Хитаров — армянская фамилия:
 Хитаров, Николай Иванович (1903—1985) — советский геолог и геохимик; член-корреспондент АН СССР.
 Хитаров, Рафаэль Мовсесович (1901—1938) — советский комсомольский и партийный деятель.